ФК Борац је фудбалски клуб из Бање Луке, у Републици Српској. Основан је 1926. године. Овај чланак представља списак сезона и такмичења у којима је играо Борац.

Сезоне ФК Борац у ФНРЈ/СФРЈ 

 (а) - Републичка лига, у то вријеме други ранг такмичења.
 (б) - Републичка лига, трећи ранг такмичења.
 (в) - Трећа савезна лига, трећи ранг такмичења, једина сезона када је постојала.
 (г) - Републичка лига, други ранг такмичења, те сезоне се није играла друга лига.
 (д) - Након сезоне у републичким лигама, одиграна је и међурепубличка лига у двије групе (Запад и Исток), са по три клуба, за пласман у прву савезну лигу.
 (1) - Јединствена Друга савезна лига;
 (2) - Двије групе друге лиге (Запад и Исток);
 (4) - Четири групе друге лиге (Запад, Исток, Сјевер и Југ);
 (5) - Пет група друге лиге у 4 зоне (Прва зона, Друга А зона, Друга Б зона, Трећа зона, Четврта зона);

Сезоне ФК Борац у СР Југославији 

Након распада СФРЈ, Борац је наставио такмичења у лигама СР Југославије све до формирања Прве лиге РС у фудбалу, сезоне 1995/96. У СР Југославији Борац је наступао под именом Борац Бања Лука (Београд).

Сезоне у РС и БиХ 

{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!rowspan=2|Сезона
!colspan=9|Лига
! rowspan="2" style="width:30px;"|Куп РС
! rowspan="2" style="width:30px;"|Куп БиХ
! rowspan="2" colspan="2" style="width:200px;"|Европска такмичења
! colspan="2" style="width:180px;"|Најбољи стријелац
|-
!Лига
!width="20"|ИГ
!width="20"|Д
!width="20"|Н
!width="20"|ИЗ
!width="20"|ГД
!width="20"|ГП
!width="20"|Б
!width="30"|ПЛ
!Играч
!Голова
|-
|1994–95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor=Gold|П
|
|
|
|
|
|-
|1995–96
|1. РС 3апад
|20
|14
|6
|0
|50
|13
|48
| style="background:Silver;"|2
|bgcolor=Gold|П
|
|
|
|
|
|-
|1996–97
|1. РС 3апад
|22
|11
|6
|5
|32
|16
|39
| style="background:Silver;"|2
|
|
|
|
|
|
|-
|1997–98
|1. РС
|34
|18
|4
|12
|58
|34
|58
| style="background:Silver;"|2
|
|
|
|
|
|
|-
|1998–99
|1. РС
|34
|13
|6
|15
|44
|39
|45
|15
|
|
|
|
|
|
|-
|1999–00
|1. РС
|38
|16
|11
|11
|70
|40
|59
|8
|
|
|
|
|
|
|-
|2000–01
|1. РС
|30
|20
|3
|7
|66
|22
|63
|bgcolor=Gold|1
|
|
|
|
|
|
|- style="border-bottom:5px solid gray;" 
|2001–02
|1. РС↑
|30
|16
|7
|7
|45
|25
|55
| style="background:lightgreen;"|3
|1/8
|1/16
|
|
|
|
|-
|2002–03
|Премијер
|38
|16
|6
|16
|50
|49
|54
|7
|1/16
|1/4
|
|
|
|
|-
|2003–04
|Премијер
|30
|11
|6
|13
|40
|42
|39
|7
|1/8
| style="background:Silver;"|Ф
|
|
|
|
|-
|2004–05
|Премијер↓
|30
|13
|2
|15
|36
|39
|40*
|bgcolor=pink|15
|1/8
|1/8
|
|
|
|
|-
|2005–06
|1. РС↑
|30
|19
|5
|6
|50
|19
|62
| style="background:lightgreen;"|1
|1/2
|1/8
|
|
| 
|
|-
|2006–07
|Премијер↓
|30
|13
|0
|17
|42
|47
|39
|bgcolor=pink|15
|1/8
|1/4
|
|
| Драган Бенић
|19
|-
|2007–08
|1. РС↑
|30
|21
|4
|5
|62
|29
|67
| style="background:lightgreen;"|1
| style="background:Silver;"|Ф
|1/16
|
|
|Мирослав Рикановић
|16
|-
|2008–09
|Премијер
|30
|15
|4
|11
|45
|26
|49
|5
|bgcolor=Gold|П
|1/16
|
|
|Стојан Врањеш
|5
|-
|2009–10
|Премијер
|30
|17
|2
|11
|37
|29
|53
|bgcolor=#cc9966|3
|1/8
|bgcolor=Gold|П
|
|
|Немања Билбија
|6
|-
|2010–11
|Премијер
|30
|19
|7
|4
|37
|15
|64
|bgcolor=Gold|1
|bgcolor=Gold|П
|1/8
|Лига Европе
|2. К
|Стево Николић
|10
|-
|2011–12
|Премијер
|30
|17
|4
|9
|46
|26
|55
|bgcolor=#cc9966| 3
|bgcolor=Gold|П
|1/2
|Лига шампиона
|2. К
|Саша Кајкут
|9
|-
|2012–13
|Премијер
|30
|14
|9
|7
|43
|25
|51
|bgcolor=#cc9966|3
| style="background:Silver;"|Ф
|1/16
|Лига Европе
|1. К
|Јоцо Стокић
|12
|-
|2013–14
|Премијер
|30
|13
|6
|11
|39
|32
|45
|6
|1/16
|1/8
|
|
|Јоцо Стокић
|10
|-
|2014–15
|Премијер
|30
|14
|7
|9
|26
|26
|49
|5
|1/8
|1/2
|
|
|Јоцо Стокић
|10
|-
|2015–16
|Премијер↓
|30
|10
|6
|14
|27
|33
|36
|bgcolor=pink|11
|1/8
|1/4
|
|
|Тони Јовић
|6
|-
|2016–17
|1. РС↑
|32
|25
|6
|1
|61
|47
|81
| style="background:lightgreen;"|1
||1/4
||1/16
|
|
|Иван Делић
|12
|-
|2017–18
|Премијер↓
|32
|10
|8
|14
|22
|31
|38
|bgcolor=pink|9
|1/8
|1/8
|
|
|Петар Кунић
|12
|-
|2018–19
|1. РС↑
|32
|25
|5
|2
|58
|14
|80
| style="background:lightgreen;"|1
||1/4
||1/4
|
|
|Саша Кајкут
|13
|-
|2019–20
|Премијер
|22
|10
|6
|6
|29
|23
|36
|4
|1/8
|1/4
|
|
|Стојан Врањеш
|12
|-
|2020–21
|Премијер
|33
|21
|4
|8
|59
|31
|67
|bgcolor=Gold|1
|1/16
|style="background:Silver;"|Ф
||Лига Европе
|2. К
|Стојан Врањеш
|15
|-
|2021–22
|Премијер
|33
|13
|15
|5
|44
|34
|54
|bgcolor=#cc9966|3
|1/2
|1/4
|Лига шампиона Лига конференција
|1. К 2. К
|Стојан Врањеш
|10
|-
|2022–23
|Премијер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Лига конференција
|1. К
|
|
|-}

Референце

Спољашње везе

Види још 
 ФК Борац Бања Лука
 Градски стадион у Бањој Луци
 Фудбалски савез Републике Српске

ФК Борац Бања Лука